Шидиб — название населённых пунктов в России:

 Шидиб — село в Тляратинском районе Дагестана, сельсовет Мазадинский.
 Шидиб — село в Тляратинском районе Дагестана, сельсовет Шидибский.